Pedro Fernández de Murcia fue un pintor manierista español, autor del retablo de Santa Elena de la catedral de Gerona. Recibió la influencia de los grandes maestros del Renacimiento pleno de la Italia de comienzos del siglo XVI, a donde habría llegado con las tropas del Gran Capitán, y donde se le llamaba Pietro Spagnolo o Pietro Ispano. Aparece documentado hasta 1523. En Cataluña es llamado Pere Fernández. También es conocido como pseudo-Bramantino (por habérsele confundido con Bramantino), Pietro Frangione (italianización de "Fernández") o Pietro Sardo.

Entre sus obras, además del retablo gerundense que ha determinado su identificación, hay un San Blas (1517) conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y un retablo, hoy perdido, en la iglesia de Sant Cebrià de Flaçà (Flassá), que pintó en colaboración con Gabriel Pou. En Nápoles pintó al menos dos retablos también hoy perdidos, para Santa María Egipciaca y para San Gaudioso, y uno conservado parcialmente, para San Gregorio Armeno, en el que se identifica una clara influencia de las estancias de Rafael (la primera introducción del estilo "rafaelesco" en Nápoles), permitiendo suponer un viaje de Fernández a Roma en torno a 1511.

Notas

Pintores de España del siglo XVI
Nacidos en Murcia